Als Jocs Olímpics d'Estiu de 2016, realitzats a la ciutat de Rio de Janeiro (Brasil), es disputaren 8 proves de taekwondo, quatre en categoria masculina i quatre en categoria femenina.

Les proves es realitzaran entre els dies 17 i 20 d'agost de 2016 al pavelló Carioca Arena 3.

Resultats

Categoria masculina

Categoria femenina

Medaller

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 2016
Taekwondo als Jocs Olímpics